Hampton es un topónimo de origen sajón que significa hogar apartado. También es un apellido derivado de dicho topónimo. Puede hacer referencia a:

Personas 
 Lionel Hampton (1908 - 2002), músico estadounidense de jazz.
 James Hampton (1909 - 1964), artista estadounidense de arte religioso.
 Hope Hampton (1897 - 1982), actriz estadounidense de cine mudo.
 Mike Hampton (1972), jugador de béisbol estadounidense.
 Ann Hampton Callaway (1959), cantante, compositora, escritora, pianista, y actriz estadounidense.

Lugares

Australia 
 Hampton, localidad en el estado de Queensland.
 Hampton, suburbio de Melbourne, en el estado de Victoria.

Canadá 
 Hampton, localidad de la provincia de Nuevo Brunswick.
 Hampton, localidad en la provincia de Ontario.
 Hampton, localidad en la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo.

Reino Unido 
 Hampton, distrito del municipio de Richmond upon Thames, en el área del Gran Londres, Inglaterra.
 Hampton, localidad del municipio de Peterborough, en el condado inglés de Cambridgeshire.

Estados Unidos 
Varias localidades:

 Hampton, en el estado de Arkansas.
 Hampton, en Carolina del Sur.
 Hampton, en Connecticut.
 Hampton, en Florida.
 Hampton, en Georgia.
 Hampton, en Illinois.
 Hampton, en Iowa.
 Hampton, en Maryland.
 Hampton, en Minnesota.
 Hampton, en Misuri.
 Hampton, en Nebraska.
 Hampton, en Nuevo Hampshire.
 Hampton, en Nueva Jersey.
 Hampton, en Nueva York.
 Hampton, en Pensilvania.
 Hampton, en Tennessee.
 Hampton, en Virginia.

Otros 
 Hampton Court, palacio inglés en el distrito de Hampton, Londres.
 Mandy Hampton, personaje ficticio de la serie de televisión El ala oeste.